3 miejscowości w Estonii:
 Salutaguse – wieś w prowincji Järva, w gminie Koeru.
 Salutaguse – wieś w prowincji Rapla, w gminie Kohila.
 Salutaguse – wieś w prowincji Virumaa Zachodnia, w gminie Laekvere.